Æthelber(h)t (även Aethelbert eller Ethelbert) kan syfta på:

 Æthelberht av Kent, kung av Kent (död 616)
 Æthelberht av Hwicce, kung av Hwicce (600-talet)
 Æthelberht av Sussex, kung av Sussex (700-talet)
 Æthelberht I av Östangeln, kung av Östangeln (700-talet) 
 Æthelbert II av Kent, kung av Kent (725–762) 
 Æthelbert av York, ärkebiskop av York (död 780)
 Æthelberht II av Östangeln , kung av Östangeln (död 794)
 Æthelberht av Whithorn, biskop av Whithorn (död 797)
 Æthelberht av Wessex, kung av Wessex (860–866)